Herod VI (ur. po 20 p.n.e., zm. po 37) – przedstawiciel dynastii herodiańskiej.

Był synem Fazaela II i Salampsio, córki Heroda Wielkiego. O Herodzie VI wiadomo tylko, że żył jeszcze za panowania swojego szwagra Heroda Agryppy I i zmarł bezdzietnie.

Genealogia

Bibliografia
Ciecieląg Jerzy, Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego. Palestyna w epoce rzymsko-herodiańskiej, Kraków 2002, s. 44-45.

Dynastia herodiańska
Starożytni Żydzi
Zmarli w I wieku